Министър-председател на Унгария () е най-високата длъжност в изпълнителната власт на Унгария.

Министър-председателят се избира по предложение на президента на републиката от парламента, с обикновено мнозинство на всички депутати.

Унгарска революция (1848 – 1849) 
По време на революцията от 1848 – 1849 г. в Унгария се преобразува социално-политическата система, обявена е независимост от Хабсбургите и се създава демократична държава.

Кралство Унгария в състава на Австро-Унгария 
Австро-Унгария е сформирана през 1867 г. в резултат на споразумение между австрийските германци и унгарците, а Унгарското кралство получава широка автономия в рамките на империята.

Унгарска народна република (1918 – 1919) 
Унгарската народна република е провъзгласена след разпада на Австро-Унгарската империя през 1918 година.

Унгарска съветска република 
Унгарската съветска република съществува в периода от 21 март до 6 август 1919 година.

Контрареволюционни правителства

Румънска окупация (1919 – 1920) 
На 4 август 1919 година румънската армия влиза в Будапеща и Унгарската съветска република престава да съществува.

Кралство Унгария (1920 – 1944) 
Кралство Унгария съществува в периода 1920 – 1944 година.

Унгарска държава

Временно правителство на съветската окупация (1944 – 1946)

Втора унгарска република 
Втората унгарска република е създадена след премахването на Унгарската държава и свалянето на Миклош Хорти.

Унгарска народна република (1949 – 1989) 
На 18 август 1949 г. е приета нова конституция и се създава Унгарската народна република.

Унгария (след 1989 година) 
След поредица от реформи, Унгария се превръща в парламентарна република.